Southside kan syfta på:

Southside, Alabama – en stad i Calhoun County och Etowah County i Alabama, USA
 Southside Bay – en vik i Bahamas
 Southside Stalkers – en svensk indiepopgrupp
 Southside Johnny (1948–), en amerikansk sångare, munspelare och låtskrivare

Se även
 Southside Hill